Gusar bezeichnet:

Gusar (Tadschikistan), eine Stadt in Tadschikistan
Gʻuzor, usbekische Stadt (russischer Name Gusar)
Gʻuzor (Bezirk), Verwaltungseinheit in Usbekistan

siehe auch:
Qusar für weitere geographische Objekte in Aserbaidschan